Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1981-1982 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1981-1982
Championnat Espagne Fotball 1981-1982 D1
Championnat Espagne Fotball 1981-1982 D1
Espagne
Espagne